The Armory steht für:

 Fort Washington Avenue Armory, ein umgenutztes Arsenal im New Yorker Stadtteil Washington Heights im Norden der Insel Manhattan

The Armory bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Armory (Key West, Florida), NRHP-ID: 71000243
 The Armory (Janesville, Wisconsin), NRHP-ID: 78000130